Otón de Habsburgo-Lorena (; Reichenau an der Rax, 20 de noviembre de 1912-Pöcking, 4 de julio de 2011) fue el hijo mayor de Carlos I de Austria y IV de Hungría, último emperador de Austria y rey de Hungría, y de su esposa la princesa Zita de Parma.

Lideró durante 85 años (de 1922 a 2007) la casa de Habsburgo y fue el titular de todas sus pretensiones. Para los realistas legitimistas fue Otón I de Austria, Otón I de Bohemia, Otón II de Hungría y Otón II de Croacia. Renunció a sus derechos dinásticos el 1 de enero de 2007 a favor de su hijo Carlos. Fue sobrino bisnieto del emperador Francisco José I de Austria y del emperador Maximiliano I de México.

Al momento de su nacimiento su nombre y tratamiento oficial fue "Su Alteza Imperial y Real Otón, príncipe imperial y archiduque de Austria, príncipe real de Hungría y de Bohemia", aunque desde 1919 (confirmado en 1959) en Austria fue oficialmente: Dr. Otto Habsburg-Lothringen. Político, periodista y escritor, fue, durante muchos años (1979-1999), miembro del Parlamento Europeo por el partido CSU Unión Social Cristiana de Baviera y presidente de la Unión Internacional Paneuropea. Ostentó las ciudadanías austríaca, húngara, alemana y croata.

Primeros años de vida 

Al subir su padre al trono en 1916, se convirtió en príncipe heredero. Sin embargo, con la conclusión de la Primera Guerra Mundial, quedó desmantelado el Imperio austrohúngaro y surgieron tras ello unos nuevos estados sucesores. Uno fue Checoslovaquia, otro fue la pequeña Austria, que se proclamaron repúblicas. Hungría se siguió considerando monarquía desde 1919, antes del Tratado de Trianon, que redujo brutalmente las fronteras y la población de dicho país, y ejercía como jefe del Estado el almirante Miklós Horthy.

Los dos intentos del emperador y rey Carlos de volver como rey a Hungría no tuvieron éxito. Todo ello llevó al exilio de la familia imperial austrohúngara.

Exilio 
La familia vivió en el exilio en Suiza y en la isla portuguesa de Madeira, donde su padre Carlos falleció en el año 1922, lo que hizo a Otón heredero del trono a los diez años de edad. Mientras tanto el parlamento austríaco había expulsado oficialmente a la dinastía Habsburgo y confiscado todos los bienes oficiales. Tras la muerte del emperador y gracias a la hospitalidad del rey Alfonso XIII se traslada a vivir al Palacio de El Pardo, en Madrid; más tarde, y gracias a la mediación de Alfonso de Urquijo e Ibarra, la familia se traslada a España, al País Vasco, a la villa balneario de Lequeitio, (Vizcaya). La emperatriz Zita de Borbón Parma, sus ocho hijos, incluido Otón, y la archiduquesa María Teresa residieron en la villa costera desde agosto de 1922 hasta la proclamación de la Segunda República Española en 1931.

Otón volvió a Lequeitio con ocasión de su luna de miel y también en 2004, alojándose, junto con toda su familia, en el hotel que lleva el nombre de su madre, Emperatriz Zita, ubicado en el mismo sitio en el que estuvo el palacio que les acogió en 1922.

La Segunda Guerra Mundial 
En 1935 Otón obtuvo el doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, donde había estudiado ciencias políticas y sociales.

Otón tuvo que huir con su familia a Bélgica y después a Francia al comienzo de la ofensiva de Hitler en 1940. Hitler detestaba a Otón y a los Habsburgo por su oposición manifiesta, activa y pública al Anschluss en 1938.

Su oposición al régimen nazi era clara, sin embargo en reiteradas ocasiones Adolf Hitler intentó conversar con Otón, pero este siempre rechazó sus pretensiones.

Gracias al cónsul portugués en Burdeos, Aristides de Sousa Mendes, los Habsburgo obtuvieron los visados para pasar la frontera franco-española y a continuación dejar Europa para refugiarse en EE. UU. e instalarse en Washington.

Matrimonio y descendencia 
Otón se casó el 10 de mayo de 1951 con la princesa Regina de Sajonia-Meiningen (Würzburgn, Alemania, 6 de enero de 1925-2 de febrero de 2010). La boda se celebró en la iglesia de los Franciscanos de Nancy (Francia), con la bendición del papa Pío XII. Enviudó de Regina el 2 de febrero de 2010. Otón y su esposa fueron padres de siete hijos:

 Archiduquesa Andrea de Austria (1953). Casada con Carlos Eugenio, conde de Neipperg, con quien tiene cinco hijos:

 Conde Felipe de Neipperg (1978).

 Conde Benedicto de Neipperg (1980).

 Conde Domingo de Neipperg (1981).

 Condesa María Emma de Neipperg (1983).

 Condesa Catalina de Neipperg (1986).

 Archiduquesa Mónica de Austria (13 de septiembre de 1954). Casada con Luis María Gonzaga de Casanova-Cárdenas y Barón, V duque de Santángelo, conde de Lodosa; descendiente de la infanta Luisa Teresa de España. El matrimonio tienen cuatro hijos varones.

 Baltasar Casanova y Habsburgo-Lorena (1981).

 Gabriel Casanova y Habsburgo-Lorena (1983).

 Rafael Casanova y Habsburgo-Lorena (1986).

 Santiago Casanova y Habsburgo-Lorena (1993).

 Archiduquesa Micaela de Austria (13 de septiembre de 1954), hermana gemela de la anterior. Casada en primer lugar con Eric Alba Teran d'Antin (con quien tiene tres hijos, y en segundo lugar, con el conde Huberto de Kageneck (no tienen hijos). 

 Marc Joan Teran d'Antin (1984).

 Carla Regina Teran d'Antin (1987).

Justin Christopher Teran d'Antin (1989).

 Archiduquesa Gabriela de Austria (1956). Casada con Christian Meister desde 1978 y tienen tres hijos:

 Severin Meister (1981).

 Lioba Meister (1983).

 Alene Meister (1986).

 Archiduquesa Walburga de Austria (1958). Casada desde 1992 con el conde Carlos Absalón Archibaldo Douglas, perteneciente la nobleza sueca, con quien tiene un hijo:

 Conde Mauricio Otón Wenceslao Douglas (1994).

 Carlos de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria (nacido el 11 de enero de 1961), se casó con la  baronesa Francesca Thyssen-Bornemisza en 1993. Tuvieron tres hijos:

 Archiduquesa Leonor de Austria (1994), casada con Jérôme d'Ambrosio.

 Fernando Zvonimir, príncipe heredero de Austria (1997).

 Archiduquesa Gloria de Austria (1999).

 Archiduque Jorge de Austria (1964). Casado con la duquesa Eilika de Oldemburgo. Tuvieron tres hijos.

 Archiduquesa Sofía de Austria (2001).

 Archiduquesa Walburga de Austria (2002).
 Archiduque Carlos Constantino de Austria (2004).

Regreso a Austria 

A finales de la Segunda Guerra Mundial volvió a Europa para trabajar por un continente unido. Desde su estadía en Estados Unidos había colaborado con el fundador de la Unión Internacional Paneuropea, el conde de Coudenhove-Kalergi, y sería su sucesor como presidente internacional desde 1973 a 2004. Su alineamiento con la Unión Paneuropea se realiza en 1936 y ya en 1957 era nombrado vicepresidente internacional.

Pese a tener reiterados intentos en reinsertarse en la política austríaca, no pudo lograrlo. Recién en 1961 firma una renuncia de haberes y ambiciones políticas sobre Austria, contra la voluntad de su madre.

En Alemania se construyó una carrera política prominente en el seno del partido Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) como europeísta. Fue diputado por el partido desde el 10 de junio de 1979 hasta 1999 en el Parlamento Europeo, actuando particularmente en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Desde 1989 promueve la ampliación de la Unión Paneuropea hacia los países del "Telón de Acero", promulgando la independencia de los países bálticos.

Entre 1994 y 1999 colaboró una vez por semana con el periódico ABC de España, en la sección de política internacional.

Desde su alejamiento del Parlamento Europeo en 1999, obtuvo varias condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz de la Legión de Honor otorgada por el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy.

Pensamiento 
Publicó 35 libros en 9 idiomas sobre política, política social y economía, además de haber contribuido en revistas, libros y periódicos. Y desde 1953 colaboró con diversos periódicos en diferentes idiomas, sobre todo en secciones de política internacional.

En su libro Europa en la encrucijada (1954), una recopilación de sus conferencias entre 1951 y 1953, propone tener una "reconstrucción danubiana", respetando las particularidades de cada uno de los pueblos integrantes de la misma. Sin poner énfasis en únicamente en la lengua sino también en "(...) por ejemplo, la geografía, la seguridad, la religión, la economía, la tradición y la historia".

Argumentaba que la decadencia europea tenía que ver con la caída del sentido jurídico, "Es preciso volver a la idea de que Dios es la fuente del Derecho, y que el Estado viene obligado a atenerse a principios morales de orden general" y agregaba "(...) si por separación se entiende que la Iglesia y el Estado se ignoren mutuamente, no hay duda de que esta solución no es sensata, ya que es impracticable en la realidad".

En cuanto al plano económico, prevenía de las políticas como la más peligrosa la de "confiscar fríamente los bienes privados del pueblo mediante una continua desvalorización de la moneda" a las que consideraba lisa y llanamente "un robo". Además, vinculaba al totalitarismo con "la aplicación inmoral e inmoderada de cargas tributarias".

Últimos años y posterior muerte 

El 1 de enero de 2007, renuncia a sus derechos dinásticos en favor de su hijo Carlos.

Poseía una finca de su propiedad, donde residía en largos periodos vacacionales desde los años 60, en la ciudad española de Benidorm, en la misma calle que se le dedicó con su nombre.

Otón residía en la "Villa Austria" en Pöcking, cerca del lago Starnberger See (Baviera, Alemania). Falleció en esta villa el 4 de julio del 2011, mientras dormía.

Se ofició una ceremonia en la catedral de San Esteban a la cual asistieron numerosos representantes de las casas reales, jefes de estado, primeros ministros y miembros de la aristocracia europea. Así mismo tomaron parte distintas formaciones del ejército austríaco que, pese a que la monarquía fue abolida en 1918, le rindieron honores de jefe de estado. El féretro estaba cubierto con los colores amarillo y negro de la bandera imperial. A continuación, recorrió tres kilómetros hasta la Cripta Imperial de Viena.

Otras actividades 
Fue patrocinador, junto con Rocco Buttiglione, del Instituto Dignitatis Humanae.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro (Rama austríaca)
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Habsburgo
Políticos socialcristianos de Alemania
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Pretendientes al trono
Eurodiputados de Alemania
Exiliados austriacos en España
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Gregorio Magno
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Habsburgo-Lorena, Otón de
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Grandes maestres de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Comendadores de la Orden lituana del Gran Duque Gediminas
Oton
Monárquicos de Austria